Шёнева́йде ():
  — район Берлина
 Обершёневайде — район Берлина
  — обобщённое название районов  и Обершёневайде
 Шёневайде — округ муниципалитета Нуте-Урштромталь в Бранденбурге
 Шёневайде — железнодорожная станция
  — ремонтный цех рядом со станцией Шёневайде
 Шёневайде-Служебная (остановочный пункт) — остановочный пункт в Берлине на станции Шёневайде